Чемпионат СССР по гандболу 1971 — 10-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 9 марта 1971 года, последние матчи состоялись 6 мая 1971 года.

Превью 
10-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1971 г. был по схеме прошлого года, но был укорочен. 8 команд играли между собой в 2 круга. Причиной являлась V Спартакиада народов СССР. Гандбол кстати впервые был включен в программу Спартакиады. Вместо вылетевшего рижского "Страуме" в высшей лиге после 5-ти летнего перерыва играл СК г.Тирасполя.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 9-17.03.1971 Тбилиси
 2-й круг 28.04-06.05.1971 Запорожье

МАИ снова стал чемпионом в острой борьбе. Разница между 1 и 3 местом - 1 очко.вернул титул. У Краснодара 3-я бронза подряд. СК г.Тирасполя не смог закрепиться и вылетел. снова с бронзой. Вылет рижан.

Чемпионаты СССР по гандболу